Beaufort County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Beaufort County (North Carolina)
 Beaufort County (South Carolina)